Andy Murray foi o defensor do campeonato, porém ele perdeu para Grigor Dimitrov nas quartas-de-finais. Novak Djokovic ganhou a final, derrotando Roger Federer em cinco sets, conseguindo seu segundo título de Wimbledon, e seu sétimo Grand Slam.

Cabeças de Chave 

 'Novak Djokovic (Campeão)
 Rafael Nadal (Quarta Rodada)
 Andy Murray (Quartas-de-finais)
 Roger Federer (Final)
 Stan Wawrinka (Quartas-de-finais)
 Tomáš Berdych (Terceira Rodada)
 David Ferrer (Segunda Rodada)
 Milos Raonic (Semifinais)
 John Isner (Terceira Rodada)
 Kei Nishikori (Primeira Rodada)
 Grigor Dimitrov (Semifinais)
 Ernests Gulbis (Segunda Rodada)
 Richard Gasquet (Segunda Rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Quarta Rodada)
 Jerzy Janowicz (Terceira Rodada)
 Fabio Fognini (Terceira Rodada)

<ol start="17">
 Mikhail Youzhny ''(Segunda Rodada)
 Fernando Verdasco ''(Primeira Rodada)
 Feliciano López ''(Quarta Rodada)
 Kevin Anderson ''(Quarta Rodada)
 Alexandr Dolgopolov ''(Terceira Rodada)
 Philipp Kohlschreiber ''(Segunda Rodada)
 Tommy Robredo ''(Quarta Rodada)
 Gaël Monfils ''(Segunda Rodada)
 Andreas Seppi ''(Primeira Rodada)
 Marin Čilić ''(Quartas-de-finais)
 Roberto Bautista Agut ''(Terceira Rodada)
 Guillermo García-López ''(Primeira Rodada)
 Ivo Karlović ''(Primeira Rodada)
 Marcel Granollers ''(Segunda Rodada)
 Vasek Pospisil ''(Primeira Rodada)
 Dmitry Tursunov ''(Primeira Rodada)

Draw

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Inferior

Seção 5

Seção6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
Site oficial

S
Torneio de Wimbledon - Simples masculino